Troilus – Troilo in lingua latina
 1208 Troilus – asteroide troiano di Giove
 lago Troilus – lago del Canada del territorio del Nord-du-Québec, nella provincia del Québec
 Troilus – genere di insetti della famiglia Pentatomidae

Pagine correlate 

 Troilo (disambigua)